

Geografia 
 Gibberd Garden – parco britannico in Harlow

Persone 
 Eric Gibberd (1897-1972) – pittore statunitense
 Frederick Gibberd (1908-1984) – architetto e urbanista inglese